Banting – città della Malaysia
Banting – asteroide
Cratere Banting – cratere lunare
Frederick Grant Banting – fisiologo ed endocrinologo canadese, scopritore dell'insulina